Флорида може да се отнася за:

 Флорида, архипелаг
 Флорида, град в Уругвай
 Флорида, департамент в Уругвай
 Флорида, село в САЩ
 Флорида, щат в САЩ